«Гранд-отель» () — классический американский драматический фильм 1932 года, снятый режиссёром Эдмундом Гулдингом в стиле ар-деко. Основан на романе австрийской писательницы Вики Баум «Люди в отеле» (, 1929), адаптированный Уильямом Дрейком и Белой Балаж. Премьера состоялась 12 апреля 1932.

Лауреат премии «Оскар» за лучший фильм года. В 2007 году Библиотекой Конгресса включён в Национальный реестр фильмов США.

Сюжет 
Фильм рассказывает о нескольких днях жизни берлинского «Гранд-отеля». Фраза одного из постояльцев отеля доктора Оттерншлага начинает и заканчивает картину: «Люди приходят. Люди уходят. Ничего не меняется».

В сюжете переплетено несколько линий. Барон Гайгерн — вор-аристократ, которому срочно нужны деньги — он проигрался в карты. Русская прима-балерина Грузинская на излёте карьеры. Барон решил проникнуть в номер балерины и украсть её драгоценности.

Отто Крингеляйн, друг барона, скромный бухгалтер, у которого врачи обнаружили смертельную болезнь. Отто собрался прожить последние дни своей жизни, прокутив сбережения в роскоши столичного отеля. 

Бывший работодатель Отто, богатый промышленник Прайсинг, прибыл в отель для заключения важной сделки. Прайсинг нанял мисс Флеммхен на должность стенографистки. Она видит себя будущей актрисой и пытается соблазнить Прайсинга в обмен на помощь в артистической карьере.

В ролях 
 Лайонел Берримор — Отто Крингеляйн
 Уоллес Бири — Прейсинг
 Джон Берримор — барон Феликс фон Гайгерн
 Джоан Кроуфорд — мисс Флеммхен
 Грета Гарбо — балерина Грузинская
 Льюис Стоун — доктор Оттерншлаг
 Джин Хершолт — портье Сенф
 Фердинанд Готтшалк — Пименов
 Талли Маршалл  — Герстенкорн
 Рафаэла Оттиано — Сюзетта

Примечания

Ссылки 
 Обзор фильма на efilmcritic 

Фильмы-мелодрамы США
Чёрно-белые фильмы США
Экранизации романов
Фильмы — лауреаты премии «Оскар»
Фильмы MGM
Фильмы о бухгалтерах
Фильмы о ворах
Фильмы о финансистах
Фильмы об актёрах
Национальный реестр фильмов
Фильмы Эдмунда Гулдинга
Фильмы США 1932 года
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» 1930-х годов